

Geografia
 Argentina
Junín – città dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires
Partido di Junín – partido dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires
Junín – città dell'Argentina, nella provincia di Mendoza
 Colombia
Junín – comune della Colombia nel dipartimento di Cundinamarca
 Ecuador
Junín – capoluogo del Cantone di Junín
 Perù
Junín – città 
Junín – regione
Junín – lago 
 Reserva Nazionale di Junín – area protetta